The Faded Lilies é um filme mudo norte-americano de 1909 em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith. Produzido e distribuído por Biograph Company, o filme foi interpretado por James Kirkwood e David Miles. Entre os outros atores, as irmãs Mary Pickford e Linda Arvidson, esposa de Griffith.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco